Choctaw megye (Alabama)
 Choctaw megye (Mississippi) 
 Choctaw megye (Oklahoma)